Сент-Етьє́нн-о-Кло () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південь від Парижа, 100 км на схід від Ліможа, 65 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 101 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 208,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Етьєнн-о-Кло на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Етьєнн-о-Кло на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез